Худола́з — топоним в России:

 Худолаз — правый приток реки Урал.
 Худолаз — до 2004 г. название села Туяляс в Баймакском районе  Башкортостана.